Manuela Dalla Valle, ex nuotatrice
 Lauri Dalla Valle, calciatore 
 Rolando Giuseppe dalla Valle, politico
 Enrico Dalla Valle, tennista